Une cascade de glace peut désigner :
 une chute d'eau, naturelle ou artificielle, gelée en hiver et propice à la pratique de l'escalade glaciaire ;
 une cascade de glace, l'aspect que prend un glacier lorsqu'il rencontre de fortes pentes, soit un ensemble de séracs de grande ampleur formés par le franchissement d'un verrou glaciaire par un glacier de vallée.